Комендадор (, командир) — исторический португальский и испанский титул, обозначающий лицо, ответственное за комьенду/энкомьенду (comendador militar). Феминитив комендадора мог означать настоятельницу монастыря. Также использовался, как одна из степеней в рыцарских орденах, в частности в Ордене Сантьяго. В настоящее время используется в Португалии и Бразилии, как почётный титул, в частности, одна из степеней в государственных наградах (например, в бразильском Ордене Риу-Бранку).

Также может означать топоним.
 Комендадор — город в Доминиканской Республике.
 Комендадор-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Комендадор-Леви-Гаспариан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.